YEM steht für:
 Jemen (Ländercode)
 Manitowaning/Manitoulin East Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Manitowaning, Ontario

Yem steht für:
 Yếm, traditionelles vietnamesisches Kleidungsstück
 Yem (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 Yem (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Yem (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien

Abkürzung